Příjmení Fiedler nosí více různých osobností:

 Annerose Fiedlerová (rozená Krumpholzová) (* 1951) – německá sportovkyně-atletka
Dr. Antonín Fiedler – lékař v Karviné, významným způsobem ovlivnil rozvoj Lázní Darkov
 Arkady Fiedler (1894–1985) – polský spisovatel, novinář, zoolog a cestovatel
 Bohumil Fiedler (Fidler) (1860–1944) – český učitel, hudební skladatel a dirigent
 Emil Fiedler (1855–1909) – českoněmecký politik z Trutnova, poslanec Českého zemského sněmu
 František Fiedler (1858–1925) – český politik mladočeské strany, předlitavský ministr obchodu
 Franz Fiedler (1885-1956) – německý fotograf, rodák z Prostějova
 Gustav Fiedler (1849–1936) – český politik
 Jiljí Fiedler (1923–1975) – český agronom a cukrovarník
 Jiří Fiedler (1935–2014) – český historik a publicista
 Jonáš Fiedler (* 1984) – český hokejista
 Josef Fiedler (1866–1937) – český fotograf
 Josef Fiedler (starosta) (1846–1923) – moravskoněmecký politik, zemský poslanec a starosta Šternberka
 Karel August Fiedler – jeden z prvních ředitelů České spořitelny
 Karel Fiedler (atlet) (* 1949) – český atlet, skokan o tyči
 Karel Fiedler (* 1961) – český politik
 Konrad Fiedler (1841–1895) – německý teoretik umění
 Miroslav Fiedler (1926–2015) – český matematik a vysokoškolský učitel
 Wilhelm Fiedler (1832–1912) – německý matematik a překladatel

Související články 
 Fidler